Александр Дмитриевич Алексеев:
 Алексеев, Александр Дмитриевич (1913—1996) — советский и российский музыковед, педагог, музыкально-общественный деятель.
 Алексеев, Александр Дмитриевич (1901 — ?) — советский военный деятель, полковник.